El término viuduta negra común puede referirse a:

 Un nombre común de las especies de ave Knipolegus cyanirostris o Knipolegus aterrimus.